Амилахвари:

 Амилахвари — старинный грузинский княжеский род из Картли.
 Амилахвари, Гиви (1689—1754) — крупный политический деятель Картли-Кахетинского царства.
 Амилахвари, Гиви Иванович (1874—1943) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Амилахвари, Дмитрий (1906—1942) — офицер французской армии, подполковник Иностранного легиона, герой французского Сопротивления.